Tourneboule peut désigner : 
 Une des traductions du nom du personnage de Strepsiade, dans Les Nuées d'Aristophane
Un personnage du dessin animé Bob le bricoleur